Collegio elettorale di Cologno Monzese – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Cologno Monzese – collegio elettorale del Senato della Repubblica